

Patronyme 
 Peter Walker (pilote) (1912-1984), pilote automobile anglais ;
 Peter Walker (1932-2010), homme politique britannique ;
 Peter Walker (1949-), officier de la RAF et gouverneur de Guernesey ;
 Peter N. Walker (1936-2017), auteur britannique de roman policier.